Онуфриевский монастырь — монастырь, названный во имя Онуфрия Великого, православного святого IV века.

Белоруссия 
 Онуфриевский монастырь — монастырь, основанный в начале XV в. и существовавший в деревне Селец (ист. назв. «Онуфриево»), Мстиславского района Могилёвской области

Польша 
 Онуфриевский Яблочинский монастырь у села Яблечна в Бельском повяте Люблинского воеводства

Россия 
 Онуфриева пустынь — монастырь, существовавший в XVI—XVII вв., в селе Онуфриево Истринского района Московской области

Украина 
 Онуфриевский монастырь во Львове
 Онуфриевский Жаботинский монастырь у села Чубовка Черкасской области

Примечания